Gutzmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Gutzmann (1837–1910), tysk dövstumlärare

Tyska efternamn